Pértica y Pertica puede referirse a:

 Pertica (género), género de plantas del Devónico.
 Pértica (unidad de longitud),  antigua medida de longitud agraria usada por los romanos.
 Pertica Bassa, localidad y comuna de la provincia de Brescia, región de Lombardía, Italia.
 Pertica Alta, localidad y comuna de la provincia de Brescia, región de Lombardía, Italia.